Эсфирь Соломоновна Слободкина (22 сентября 1908, Челябинск — 21 июля 2002, Нью-Йорк) — американская художница и автор детских книг российского происхождения, известная прежде всего ставшей классикой детской книжкой «Кепки на продажу» с собственными иллюстрациями. Представительница авангардизма и феминизма.

Биография 
Родилась в 1908 году в Челябинске. 

После Октябрьской революции 1917 года её семья эмигрировала в Харбин, где она изучала архитектуру и живопись. В 1928 году переехала в США. Была членом Национальной академии дизайна. В 1933 году вышла замуж за художника Илью Болотовского (развелись через 5 лет). Вместе с мужем была одним из создателей группы Американских художников-абстракционистов в 1936 году. Как и прочие русские авангардисты, широко использовала в своём творчестве наследие русской иконописи и прикладного народного искусства.

В конце 1930-х начала издавать детские книги с собственными иллюстрациями. Из 24 вышедших книг наибольший успех выпал на книжку «Кепки на продажу» («Caps for Sale»), переведённую на десятки языков и вышедшую более чем двухмиллионным тиражом.

Примечания

Литература 
 Вера К. [Коварская В.]. Раиса Роббинс и Эсфирь Слободкина // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1947.— 4 мая (№ 12790).— С. 8.
Коварская В. Выставка Эсфири Слободкиной // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 30 марта (№ 14218).— С. 3.
Вера К-ая [Коварская В.]. Выставка картин Эсфири Слободкиной // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1958.— 14 декабря (№ 16705).— С. 5.
Подарок [Лонг-Айлендскому] университету от Эсфири Слободкиной // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1997.— 1 декабря (№ 30685).— С. 18: портр.

Ссылки 
 Эсфирь Соломоновна Слободкина (сайт «Искусство и архитектура русского зарубежья»)

Детские писатели США
Художницы США
Члены Национальной академии дизайна